Ovo je deveta sezona Jadranske vaterpolske lige. Dubrovački klub Jug nadmoćno je obranio naslov i izjednačio se s riječkim Primorjem po broju naslova prvaka.

Klubovi

Raspored

Sustav 
U prvom djelu je 17 klubova podijeljeno u skupine dvije lige određene na kraju prošle sezone prema pozicijama klubova. A1 liga sadrži 9 klubova, a A2 liga sadrži 8 kubova. Obje lige se igraju dvokružno, tako da se u A1 ligi sveukupno igra 18 kola, a A2 ligi 14 kola. U drugom djelu prva četiri kluba iz A1 lige idu u Final four gdje razigravaju za prvaka, tako da u polufinalu igra prvi (1.) protiv četvrtog (4.) i drugi (2.) protiv trećeg (3.). Dok posljednjeplasirani (10.) klub ispada u A2 ligu, te ga zamjenjuje prvak (1.) A2 lige. Predposljedni (9.) klub iz A1 lige igra dvije eliminacijske utakmice s doprvakom(2.) A2 lige za mjesto u A1 ligi. 

Raspored utakmica određen je Bergerovim sustavom, s time da su natjecateljski brojevi uzeti iz prošlogodišnjeg plasmana.

Prvi dio

A1 liga

Utakmice

Ljestvica 

(Q) - Klub se kvalificirao za završni turnir

A2 liga

Utakmice

Ljestvica

Drugi dio

Doigravanje za A1 ligu

Prva utakmica

Druga utakmica 

Ukupni rezultat je:   OVK POŠK 15:12  Vojvodina 
OVK POŠK se plasirao u A-1, ligu, a Vojvodina je ispala u A-2 ligu

Final Four

Ždrijeb

Poluzavršnica

Završnica

Klubovi u europskim natjecanjima

Poveznice 
 službene stranice 
 Hrvatski vaterpolski savez

2016-17